XXVI Первенство России среди клубов третьего дивизиона проводилось в апреле — ноябре 2017 года по системе «весна-осень».

Победители зональных турниров

Расположение команд

Московская область

Дальний Восток 
Соревнование проводилось с 1 июля по 17 октября. Из числа участников выбыли «Белогорск», «Благовещенск», «ДСИ» и молодёжная команда «СКА-Хабаровск».

Кубок Дальнего Востока проводился 1-7 мая 2017 года.

Сибирь 
Соревнования проводились с 7 мая по 1 октября.
По итогам предыдущего сезона ФК «Селенга» (Улан-Удэ) поднялся в Высшую лигу первенства Сибири и сменил название на ФК «Бурятия»; «Шахтёр» (Прокопьевск), «Сибиряк» (Братск) и ФК «Бийск» прекратили своё участие в чемпионатах России.

Источник: sff-siberia.ru 

12 мая 2017 года на игру «Новокузнецка» с «Распадской» пришло 4 тыс. зрителей.

Первая лига 

Источник: sff-siberia.ru

Урал и Западная Сибирь 
По итогам предыдущего сезона футбольный клуб СДЮСШОР (Пермь) прекратил участие в чемпионате. В лигу заявился новый клуб «Витязь-Газпром-Трансгаз» из Уфы. ФК «Магнитогорск» сменил название на «Металлург».

* Команда «Урал-2» в связи с началом участия в зоне «Урал-Приволжье» ПФЛ с 1 августа снялась с первенства после 10 проведенных игр. Поскольку эта команда провела больше половины матчей, в оставшихся встречах первенства ей засчитаны технические поражения со счётом 0:3, а командам-соперницам присуждены победы со счётом 3:0. Сезон начинала команда, выигравшая первенство 2016 года и получившая лицензию ПФЛ.

Приволжье 
По итогам предыдущего сезона лигу покинули ЦПРФ «Мордовия» (Саранск) и ФК «Димитровград»; лигу пополнили «Дорожник» (Каменка), ФК «Саранск» и «Торпедо-Димитровград». «Спартак Марий Эл» из Йошкар-Олы сменил название на «ЦСП Марий Эл».

* 1 сентября 2017 года команда «Искра» из Энгельса сообщила о прекращении участия в чемпионате. Поскольку эта команда провела больше половины матчей, в оставшихся встречах первенства ей засчитаны технические поражения со счётом 0:3, а командам-соперницам присуждены победы со счётом 3:0.

Золотое кольцо 
В межсезонье лигу покинули многократный её победитель «Кооператор» из Вичуги, тверской «Регион 69-Волга-М» и поднявшийся в Первенство ПФЛ «Муром». Лигу пополнили тверские «Волга 1908» и «СШОР-Волга», кировский «Факел» и возобновивший своё участие МФК «Рыбинск».

* 25 июля 2017 года ФК «Волга 1908» сообщила о прекращении участия в чемпионате. Поскольку эта команда провела меньше половины матчей, по регламенту её результаты аннулируются.

Северо-Запад 
Лигу пополнил «Электрон» Великий Новгород. Первенство покинули поднявшиеся в первенство ПФЛ «Луки-Энергия» (Великие Луки), «Юниор» (Санкт-Петербург) и молодежные команды «Тосно» и «Динамо». Северодвинский «Беломорец» сменил название на «Звёздочка».
Первенство проводится в 4 круга начиная с 20 мая 2017 года.

Черноземье 
По итогам сезона 2016 года лигу покинула вторая команда волгоградского «Ротора», перешедшая в ПФЛ. Лигу пополнили «ОрелГУ» и дубль липецкого «Металлурга». «Химик» (Новомосковск) поднялся в Первенство ПФЛ, оставив в третьем дивизионе дублирующую команду.

ЮФО/СКФО 
Соревнования проходили с 28 июня по 12 октября 2017 года.

После прошлого сезона из соревнований выбыли ЛФК «Алания» (Владикавказ), «Академия „Анжи“» (Махачкала). Зону пополнили «Астрахань», «Динамо-Дагестан» (Махачкала), «Ахмат» (Хоси-Юрт), «Вайнах» (Шали) и «Тенек» (Махкеты).

По итогам первенства право на переход в ПФЛ получил ФК «Ахмат» из города Хоси-Юрт. Дубль «Спартака-Нальчик», занявший последнее место, выбывает в региональное первенство.

Московская область

Группа «А» 

Источник: ffmo.ru 

** Турнир начинал молодежный состав футбольного клуба «Витязь». В связи с отказом от участия клуба в ПФЛ, начиная с июня 2017 года, в первенстве ЛФК клуб был представлен основным составом, продолжавшим выступление вместо молодежки.

Группа «Б»

Москва 

Источник: stat.mosff.ru 

* «Арарату» в игре 1 тура с «Зеленоградом» засчитано техническое поражение за участие в игре незаявленного футболиста. Также с команды снято 6 очков. В первенстве стартовала команда «Арарат», которая впоследствии получила лицензию РФС и перешла в первенство ПФЛ.

** Команда «Ника» в связи с прекращением финансирования 11 октября снялась с первенства. Поскольку эта команда провела больше половины матчей, в оставшихся встречах первенства ей засчитываются технические поражения со счётом 0:3, а командам-соперницам присуждаются победы со счётом 3:0.

*** Команда «Крылья Советов» в связи с прекращением финансирования 18 августа снялась с первенства после 13 проведенных игр. Поскольку эта команда провела больше половины матчей, в оставшихся встречах первенства ей засчитываются технические поражения со счётом 0:3, а командам-соперницам присуждаются победы со счётом 3:0.

**** Команды «Металлург» и «Солярис-М» снялись после 6 тура первенства. Поскольку эти команды провели меньше половины матчей, их результаты аннулируются.

Финальный этап 
Место проведения — Сочи (5—11 ноября).

Группа А

Группа B 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финальные игры 
 Матчи за 5-8 места:
 «Автофаворит» — «Череповец» — 1:1 (5:4 пен.)
 сборная СПб «Звезда» — «Дзержинск-ТС» — 1:1 (4:3 пен.)
 Матчи за 1-4 места:
 «Росич» — «Торпедо-Димитровград» — 1:1 (6:7 пен.)
 сборная РО «Ростсельмаш» — «Металлург» — 0:2
 Матч за 7-е место: «Дзержинск-ТС» — «Череповец» — 1:3
 Матч за 5-е место: «Автофаворит» — сборная СПб «Звезда» — 0:0 (4:2 пен.)
 Матч за 3-е место: сборная РО «Ростсельмаш» — Росич — 0:4
 Финал: «Торпедо-Димитровград» — Металлург — 2:2 (2:4 пен.)

Примечания 

2017
Футбол в России в 2017 году